Курт Орбан (, 6 августа 1916, Статен-Айленд, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США — 8 февраля 2006, Лас-Вегас, Невада, США) — американский хоккеист (хоккей на траве), нападающий.

Биография 
Курт Орбан родился 6 августа 1916 года в нью-йоркском боро Статен-Айленд.

Играл в хоккей на траве за «Даунтаун».

В 1948 году вошёл в состав сборной США по хоккею на траве на Олимпийских играх в Лондоне, поделившей 10-12-е места. Играл на позиции нападающего, провёл 3 матча, мячей не забивал.

В 1956 году вошёл в состав сборной США по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мельбурне, занявшей 12-е место. Играл на позиции нападающего, провёл 4 матча, забил 1 мяч в ворота сборной Сингапура.

Входил в хоккейный комитет Олимпийского комитета США.

Занимался бизнесом. Основал компанию Kurt Orban Partners, которая специализировалась на закупках специальной стали. После смерти Курта Орбана дело унаследовал его сын Мэтт Орбан.

Умер 8 февраля 2006 года в американском городе Лас-Вегас.

Примечания 

Хоккеисты на траве США
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1948 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1956 года
Предприниматели США